Kimm bezeichnet:

 die auf offenem Meer sichtbare Grenzlinie zwischen Wasser und Himmel, siehe Horizont#Horizont in der Nautik, Kimmlinie
 den Übergang vom Schiffsboden in die Bordwand, siehe Kimm (Schiffbau)

Kimm ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Kimm (1890–1979), deutscher Grafiker und Maler

Siehe auch:
 Kim
 Kym
 Kimme